Голдтуэйт () — фамилия.

Известные носители 
 Голдтуэйт, Бобкэт (род. 1962) — американский актёр, комик, сценарист, кино- и телевизионный режиссёр. 
  (1809—1879) — американский государственный деятель, сенатор США от Алабамы.
  (род. 1982) — футболист MLS.
  (род. 1949) — посол США в Чаде.
  (1869—1944) — художница, борец за равноправие полов и права женщин.

Топоним 
 Голдтуэйт — город в штате Техас, США
  — гора в Антарктике